Эндрю Дэниел Дивофф (, род. 2 июля 1955) — американский актёр русского происхождения.

Ранние годы 
Эндрю Дивофф родился в Сан-Томе, Венесуэла. Отец Эндрю — русский, а мать — каталонка. Имя Дивоффа — это английская версия имени Андрей Дивов, с тем исключением, что фамилия передана фонетически на слух, а не через англо-русскую транскрипцию.

Карьера 
Дивофф начал сниматься в кино в начале 1980-х годов. Он известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Другие сорок восемь часов» (1990), «Ночная смена» (1990), «Игрушечные солдатики» (1991), «Пропавшие миллионы» (1994), «Экстро 3: Проклятие небес» (1995), «Адреналин: Страх погони» (1996), «Самолёт президента» (1997), «Исполнитель желаний» (1997), «Исполнитель желаний 2» (1999), «Американская мечта» (2006), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) и другие. Также снимался в телесериалах «Шпионка», «Остаться в живых», «Чёрная метка», «Воздействие», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Мыслить как преступник».

Личная жизнь 
Первой женой Эндрю Дивоффа была русская актриса Раиса Данилова, они были женаты с 1992 по 1998 годы.

Эндрю говорит на восьми языках: английском, русском, испанском, итальянском, французском, немецком, каталанском и португальском.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки